Dick van Dijk (1970), een Nederlands darter
 Dick van Dijk (1946-1997), een Nederlands voetballer
 Dick Van Dyke (1925), een Amerikaans acteur en komiek